Dives (ocell), gènere d'ocells, de la família dels ictèrids (Icteridae).
 Toponímia:
 Riu Dives
 Dives (Oise), municipi francès al departament de l'Oise 
 Dives-sur-Mer, municipi francès al departament de Calvados 
 Bretteville-sur-Dives, municipi francès al departament de Calvados 
 Saint-Pierre-sur-Dives municipi francès al departament de Calvados 
 Cantó de Saint-Pierre-sur-Dives, cantó francès del departament del Calvados, al districte de Lisieux 
 Biografies:
 Dives (cognom)
 Licini Cras Dives, pretor el 59 aC 
 Luci Bebi Dives pretor el 189 aC i governador de la Hispània Ulterior 
 Luci Canuleu Dives, pretor el 171 aC i governador d'Hispània 
 Marc Licini Cras Dives, diversos personatges
 Publi Licini Cras Dives, diversos personatges